

Presentación previa 
Chung Hyeon fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Bjorn Fratangelo derrotó en la final a Jared Donaldson.

Cabezas de serie 

  Denis Kudla (Semifinales)
  Donald Young (Semifinales)
  Tim Smyczek (Primera ronda)
  Gerald Melzer (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Nikoloz Basilashvili ''(Primera ronda)
 ''' Bjorn Fratangelo (Campeón)
  Facundo Argüello ''(Segunda ronda)
  Jared Donaldson ''(Finalista)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Savannah 2016